X3, X-3,  X3, X.3 ou X03 peut faire référence à :

Astronautique 
 Prospero X-3, un satellite artificiel britannique.

Cinéma 
 X3, agent secret (Hot Enough for June), un film britannique réalisé par Ralph Thomas sorti en 1964 ;
 X-Men : L'Affrontement final (X-Men: The Last Stand), le troisième volet de la série de films X-Men sorti en 2006.

Domaine militaire 
 Douglas X-3 Stiletto, un avion-X produit par la Douglas Aircraft Company.

Informatique et Télécommunications 
 Nokia X3, un téléphone mobile de Nokia ;
 Sage ERP X3, un progiciel de gestion intégré ;
 X.3, dispositif d'assemblage et désassemblage de paquets dans un réseau public de données, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Jeux vidéo 
 Mega Man X3, un jeu vidéo d'action-plates-formes sorti en 1995 ;
 X³: Reunion, un jeu vidéo de commerce, de gestion et de combat spatial sorti en 2005 ;
 X³: Terran Conflict, un jeu vidéo de commerce, de gestion et de combat spatial sorti en 2008 ;
 X³: Albion Prelude, un jeu vidéo de commerce, de gestion et de combat spatial sorti en 2011.

Linguistique 
 X3, pseudonyme collectif de François Vallée, Meven Mordiern et Emile Ernault, auteurs de Sketla Segobrani, Saint-Brieuc,  Prud'homme, 1923, 3 volumes.

Musique 
 X3, un album de la chanteuse japonaise Aya Matsuura.

Sciences 
Astronomie
 Cygnus X-3, une binaire X à forte masse située dans la constellation du Cygne ;
 LMC X-3, une source intense de rayons X du Grand Nuage de Magellan.

 Mathématiques
 X3, une variable élevée au cube dans une équation cubique.

Médecine
 Exposition à un feu maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage (X03), d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 BMW X3, un modèle du constructeur automobile allemand BMW ;
Cowin X3, un modèle du constructeur automobile chinois Cowin Auto ;
 Hyundai Accent (X3), première génération de la Hyundai Accent.
Aviation/Aéronautique 
 Eurocopter X3, un prototype d'hélicoptère à haute vitesse ;
  (anciennement) ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 
Pseudonyme collectif
Mononyme